
Molekulska formula -{C2H5N}- se može odnositi na:

 Aziridin
 Vinilamin
 Etanimin
 -{N}--metilmetanimin